Rotta  – strumento musicale medievale
 Rotta  – comune tedesco della Sassonia-Anhalt
 Rotta aerea  – termine generico per indicare una rotta ATS o più specificamente un'aerovia 
 Rotta navale  – termine generico per indicare il percorso di una nave o di un aeroplano
 Rotta (rottura) – apertura prodottasi negli argini di un corso d'acqua per svariati motivi (fase di piena, cedimento di parte di un argine, ecc)
 Rotta (battaglia)  – fase di dispersione disordinata di un fronte militare da parte di uno dei bellingeranti a seguito di grave sconfitta in battaglia

Persone 
 Antonio Rotta (1828-1903) – pittore
 Alessia Rotta  – politica italiana
 Silvio Giulio Rotta (1853-1913) – pittore

Altri progetti